A Urgia é uma banda brasileira de rock independente formada na cidade do Rio de Janeiro. Seu primeiro CD, "Como Tudo Nesse Mundo", foi lançado em 2012 e conta somente com composições próprias do grupo.

Biografia

A banda Urgia faz um trabalho autoral, privilegiando igualmente letra e música em suas composições. Formada pelo vocalista e guitarrista Marlon Câmara, pelo baterista Igor "Pinguim" e pelo baixista Daniel Dutra, amigos que se conheceram no Colégio Pedro II, o grupo carioca está em atividade desde 2009.

Em 2012, a Urgia lançou o álbum "Como Tudo Nesse Mundo", produzido por Marcelo Oliveira. Os guitarristas Julio Ramos e Victor Castro Cabral participaram da gravação do primeiro disco. A produção independente deu origem a alguns clipes que são constantemente divulgados nas redes sociais da banda.

As músicas da Urgia, segundo os próprios, exploram questionamentos e emoções com ironia e versatilidade, em um jogo de formas que inclui vários estilos do universo do rock. Dentro do gênero, a banda explora principalmente elementos do rock clássico, do punk rock e do rock brasileiro dos anos 80. O vínculo com a década de 80 também foi apontado por demais canais de mídia, como o site Galeria Musical.

Em 2015, o cantor Thiago Cianci se juntou à banda. Além disso, a banda passou a integrar o coletivo de bandas Rock S/A, que organiza shows no Rio de Janeiro há mais de um ano.

Em 2016, a banda finalizou o seu segundo álbum, "Consenso", cujas gravações foram iniciadas ainda em 2014. Também produzido por Marcelo Oliveira, o projeto foi finalizado mediante financiamento coletivo. Embora gravado pela nova formação, o álbum contou com a participação do antigo guitarrista Victor Cabral em uma composição.

Integrantes

 Marlon Câmara - Vocal, Guitarra
 Daniel Dutra - Vocal, Baixo
 Igor 'Pinguim' - Vocal, Bateria, Piano
 Thiago Cianci - Vocal, Guitarra

Discografia
 Como Tudo Nesse Mundo (2012)

Ligações externas
Site oficial
Urgia na Radio Uol
Como Tudo Nesse Mundo no Música.com
 Verbete no Dicionário da MPB Cravo Albin

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas de punk rock
Bandas de rock
Bandas formadas em 2009
